11. Светски куп у ватерполу под покровитељством ФИНЕ је одржан од 28. септембра до 3. октобра у Сиднеју у Аустралији. 

Учествовало је 8 најбоље пласираних репрезентација са светског првенства 1998. које су биле подељене у две групе по четири. По две првопласиране екипе су се пласирале у полуфинале, а остале су играле утакмице за пласман од 5. до 8. места.

Титулу је освојила репрезентација Мађарске. Она је заједно са репрезентацијама Италије и Шпаније обезбедила учешће на летњим олимпијским играма 2000. године, док су преостале репрезентације играле на квалификационом турниру за олимпијске игре одржаном у Хановеру у Немачкој од 6. до 14. маја 2000. године.

Учесници 
 
 
 
 
  СР Југославија

Први круг

Група А 

 ОУ - одиграних утакмица, ПО - победа, Н - нерешених, И - изгубљених утакмица, ДГ - датих голова, ПГ - примљених голова, ГР - гол-разлика.

Група Б

Завршница 

Полуфинале

Пласман од 5. до 8. места

Полуфинале

Полуфинале од 5. до 8. места

За 7. место

За 5. место

За 3. место

Финале

Коначан пласман

Састави победничких екипа

Види још 
 Светски куп у ватерполу
 Светски куп у ватерполу за жене 1999.

Спољашње везе 
 Историја ватерпола на сајту ФИНА-е 
 Резултати на http://todor66.com

Светски куп у ватерполу
Ватерполо у Аустралији
Ватерполо у 1999.